Шарли може да се односи на:

 Шарли (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Шарли (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер
 Шарли Орадур, насељено место у Француској, у департману Мозел
 Шарли сир Марн, насељено место у Француској, у департману Ен